4 miejscowości w Polsce: 
 Hilarów – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Hilarów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Hilarów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie 
 Hilarów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin